Бекер се може односити:
 Борис Бекер, њемачки тенисер
 Гари Бекер, амерички економиста, добитник Нобелове награде
 Густаво Адолфо Бекер, шпански романтичарски песник и приповедач